Эмфите́взис (, от  — прививка, насаждение) — вещное наследуемое отчуждаемое право владения и пользования чужой землей с обязанностью вносить арендную плату в пользу собственника и не ухудшать имения.

Слово «эмфитевзис» имеет греческое происхождение. В Древней Греции ещё в III в. до н. э. существовала наследственная земельная аренда для разведения садов и виноградников. В Древнем Риме отношения эмфитевтического владения стали возникать с II в. н. э. на императорских землях. В дальнейшем правоотношения по поводу аренды земли, первоначально возникшие как обязательственные, стали приобретать характер вещного, сближаясь с вектигальным правом.

В отличие от вектигального права, при эмфитевзисе на арендатора накладывались некоторые обязанности и ограничения:
 На арендатора возлагалась обязанность по обработке земли;
 Арендатор не имел права на уменьшение арендной платы в случае неурожая;
 Арендатор был стеснён правом преимущественной купли со стороны собственника.

Окончательное слияние вектигального права с эмфитевзисом произошло при Юстиниане. В своем классическом виде признавался вечной арендой, которая давала право на вещь, защищаемое особым иском. Поэтому по содержанию эмфитевзис был близок к праву собственности.

Примечания

Литература 
 Зайков А. В. Римское частное право в систематическом изложении. М.: 2012. С. 283—288 (параграф 101 — суперфиций и эмфитевзис). ISBN 978-5-91244-089-2

Ссылки 
 И. Б. Новицкий. Римское право. Эмфитевзис и суперфиций

Римское право
Вещное право